Fiedeler ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Georg Fiedeler (1811–1893), deutsches Mitglied der Ritterschaft des Calenberger Landes 
 Frank Fiedeler (1939–2004), deutscher Sinologe
 Hermann Fiedeler (1844–1911), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker in Hannover-Döhren

Fiedeler steht für
 Fiedeler & Bayer, 1874 gegründete Druckerei und Verlag in Hannover
 Wülfeler Brotfabrik, Kurzform für Wülfeler Brotfabrik Georg Fiedeler KG